Això és una llista dels volums i capítols del manga de la sèrie Inuyasha, sèrie de manga creada per Rumiko Takahashi.

El manga va ser publicat en català per la difunta editorial Glénat/EDT.

Argument 
Narra les aventures de la Kagome, una noia actual, i el semidimoni Inu-Yasha a la recerca d’un objecte de gran poder en un Japó medieval fantàstic. Un món màgic s’amaga dins del pou que hi ha darrere la casa de la noia. A l’altre costat hi ha un univers diferent, on la poderosa Esfera dels Quatre Esperits està en risc de caure en males mans.

Publicació

Enllaços externs 
 
 Volums d'Inu-yasha publicats per Glénat

Referències 

Llistes de capítols de mangues